Världsmästerskapet i fotboll för klubblag 2020 var den sjuttonde säsongen av klubblags-VM. Turneringen avgjordes i sju matcher mellan de kontinentala mästarna i fotboll samt med mästaren från värdnationen. Turneringen spelades under perioden 1–11 februari 2021, i Qatar. Sex lag från fem konfederationer deltog i turneringen. Asien hade två platser eftersom Qatar var värdnation.

Spelträd

Matcher

Omgång 1

Omgång 2

Match om femteplats

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutställning
Matcher som avgjorts under förlängning räknas som vinst respektive förlust, matcher som avgjorts med straffsparksläggning räknas som oavgjort.

Källor
Officiell hemsida

 
2021 i Qatar
Världsmästerskapet i fotboll för klubblag
Fotbollsåret 2021